

Presentación previa 
Roberto Maytín y Hans Podlipnik-Castillo eran ellos defensores del título, no pudieron defender el título tras perder en cuartos de final.

Ariel Behar y Giovanni Lapentti ganaron el título tras derrotar en la final Jonathan Eysseric y Franko Škugor.

Cabeza de serie 

  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (Primera ronda)
  Purav Raja /  Ruan Roelofse (Primera ronda)

<ol start=3>
  Roberto Maytín /  Hans Podlipnik-Castillo ''(Cuartos de final)
  Marcelo Arévalo /  Sergio Galdós ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Santo Domingo 2016